Arndorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Arndorf (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Arndorf (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Arndorf (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Arndorf (Otzing), Ortsteil der Gemeinde Otzing, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Arndorf (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Arndorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortsteil von Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Arndorf (Gemeinde Techelsberg), Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Arndorf (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Arndorf (Gemeinden Hollersbach, Mittersill), Ortsteil von Hollersbach im Pinzgau und Mittersill, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Arndorf (Gemeinde Kapfenberg), Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Arndorf bei Sankt Ruprecht an der Raab, Katastralgemeinde von Unterfladnitz, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch: 
 Andorf (Begriffsklärung)
 Arnsdorf (Begriffsklärung)